Reid Simonton (né le  à Calgary, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Choix des Nordiques de Québec en 1994, il passa toute sa carrière en Europe. Il joua majoritairement dans les ligues élites de divers pays. Dernier choix de l'histoire des Nordiques de Québec

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1992-1993 ||Dutchmen de l'Union College ||NCAA ||25 ||7 ||5 ||12 ||78 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1993-1994 ||Dutchmen de l'Union College ||NCAA ||30 ||4 ||20 ||24 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1994-1995 ||Dutchmen de l'Union College ||NCAA ||27 ||4 ||9 ||13 ||68 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Dutchmen de l'Union College ||NCAA ||30 ||9 ||9 ||18 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1995-1996 ||Renegades de Richmond ||ECHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||21 ||6 ||0 ||3 ||3 ||4
|-
|1996-1997 ||équipe nationale canadienne ||Intl. ||57 ||5 ||10 ||15 ||57 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Tappara Tampere ||SM-liiga ||48 ||3 ||9 ||12 ||102 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|1998-1999 ||Adler Mannheim ||EHL ||6 ||0 ||1 ||1 ||12 ||4 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|1998-1999 ||Adler Mannheim ||DEL ||52 ||1 ||2 ||3 ||48 ||12 ||1 ||0 ||1 ||12
|-
|1999-2000 ||équipe nationale canadienne ||Intl. ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 ||Frölunda HC ||Elitserien ||46 ||0 ||3 ||3 ||66 ||5 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2000-2001 ||Bracknell Bees ||B + H Cup ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Bracknell Bees ||BISL ||47 ||5 ||11 ||16 ||60 ||7 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2001-2002 ||Augsburger Panther ||DEL ||59 ||2 ||12 ||14 ||114 ||4 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2002-2003 ||Augsburger Panther ||DEL ||47 ||2 ||5 ||7 ||95 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||10 ||1 ||2 ||3 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||51 ||4 ||6 ||10 ||151 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||EHC Liwest Linz ||EBEL ||40 ||10 ||9 ||19 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 ||Blue Fox de Herning IK ||AL-Bank ligaen ||34 ||5 ||7 ||12 ||44 ||15 ||1 ||3 ||4 ||50
|-
|2006-2007 ||Coventry Blaze ||Challenge Cup ||8 ||1 ||4 ||5 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Coventry Blaze||EIHL ||54 ||11 ||22 ||33 ||155 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2

Notes et références 

Naissance en janvier 1973
Naissance à Calgary
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Joueur des Renegades de Richmond
Joueur du Tappara
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Bracknell Bees
Joueur du EHC Liwest Linz
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Herning IK